Catedral de Zamora puede referirse a las siguientes iglesias:

 Catedral de Zamora, Comunidad de Castilla y León (España). 
 Catedral de Zamora de Hidalgo, iglesia católica en el estado de Michoacán (México).